Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Rogers Cup női egyes mérkőzéseit.

A címvédő Serena Williams volt, aki azonban ebben az évben nem indult a tornán. A versenyt a cseh Petra Kvitová nyerte meg, a fináléban 7–5, 2–6, 6–3-ra legyőzve a kínai Li Nát.

Kiemeltek
Mindegyik kiemelt a második körben kezdte meg a szereplést.

Főtáblára jutottak

Szerencsés vesztesek
  Urszula Radwańska (Marija Kirilenko visszalépése miatt)
  Galina Voszkobojeva (Marija Sarapova visszalépése miatt)

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Ötödik selejtezőág

Hatodik selejtezőág

Hetedik selejtezőág

Nyolcadik selejtezőág

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

N1